Карнул:

 Карнул — город в штате Андхра-Прадеш, Индия.
 Карнул — округ в штате Андхра-Прадеш, Индия.